

Населені пункти та їхні частини
 Вельґоляс — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Вельґоляс — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Вельґоляс — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Вельґоляс — частина міста Ласкажев у Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства

Примітки